Mutxamel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muchamiel, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Mutxamel (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar